Кабестан:

 Кабестан — вид лебёдки.
 Кабестан — парусная регата.
 Кабестан — исторический тип речного судна.
 Кабестан, Вильгельм — трубадур XII века.